Torres de Berrellén kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torres de Berrellén (ort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Torres de Berrellén (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar